Fedra puede referirse a:

 Fedra, personaje mitológico griego hija de Minos y de Pasífae.
 Fedra, tragedia de Jean Racine.
 Fedra, obra de teatro de Miguel de Unamuno.
 Fedra, una obra pictórica de Alexandre Cabanel.
 (174) Phaedra, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Fedra (película), película española de 1956.
 Fedra (película de 1962), película estadounidense de 1962 dirigida por Jules Dassin.
 Fedra Lorente, actriz española.